Хайкоу — крупнейший город острова Хайнань, административный центр одноимённой провинции Китая.
 Хайкоу (аэропорт) — крупнейший аэропорт острова Хайнань.